Анто́н Ви́кторович Молча́нов (род. 1 сентября 1960 года, Москва, СССР) — советский русский, российский публицист, прозаик, редактор и сценарист. Пишет под псевдонимом Ант Скаландис. Биограф Стругацких.

Биография 
Окончил в 1983 году МХТИ им Д. И. Менделеева, по специальности — инженер-химик. Работал по специальности. 

Первые научно-фантастические публикации — «От перемены мест...», «Планета N 368», «Последний спринтер» (все — 1986 года и под своим именем). Согласно В. Березину, Молчанов говорил, «что писать начал чуть ли не раньше, чем себя помнит. В МХТИ... сотрудничал с многотиражкой, позднее его рассказы стали печатать во многих изданиях. А первой публикаций был шуточный фантастический рассказ, который появился в журнале "Химия и жизнь»». Считает себя учеником Стругацких.

Участник движения «Апрель», один из авторов его альманаха. Участник семинара в Дубултах (1990), староста последнего Всесоюзного семинара молодых писателей, работающих в жанре детектива, приключений и научной фантастики, имени И.А. Ефремова (1990). 

В 1990—1992 гг. — исполнительный директор редакционно-издательской фирмы «РИФ» при Международном фонде развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана Быкова»);

В 1993—2001 гг. — ответственный редактор издательства «Текст»;

В 2001—2002 гг. — корреспондент «Литературной газеты»;

В 2002—2003 гг. — шеф-редактор вкладки «PRO» газеты «Книжное обозрение»;

В 2003—2004 гг. — руководитель рекламной службы издательства «Вече».

В настоящее время — секретарь Союза писателей Москвы, сопредседатель Совета по фантастической и приключенческой литературе и Международной ассоциации писателей-фантастов, член правления Литфонда.

В 1999 году высказывался: "Отечественная научная фантастика просто умерла. Потому что люди перестали верить в силу науки".

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.
Награды
 Звёздный Мост (2008) — критика, публицистика и литературоведение (1 место)
 Бронзовая Улитка (2009) — публицистика

Библиография 

 
 Спроси у Ясеня
 Заговор посвящённых
 Меч Тристана
 Точка сингулярности
 Охота на Эльфа
 Вторая попытка

В соавторстве с Гарри Гаррисоном:
 Возвращение в Мир Смерти
 Мир Смерти против флибустьеров
 Мир Смерти и твари из Преисподней
Участник проекта «Время учеников» (сиквелы к повестям братьев Стругацких).

В 2008 году опубликовал биографию «Братья Стругацкие» (рецензии: Валерий Шубинский).

Примечания

Литература 
 Скаландис, Ант. // Большая биографическая энциклопедия.

Ссылки 
 Ант Скаландис на Фантлаб
 Интервью «Верните астрономию в школу»

Стругацковеды
Выпускники Российского химико-технологического университета
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели-фантасты России
Лауреаты премии «Звёздный мост»
Лауреаты премии «Бронзовая улитка»